Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2005/2006

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

I runda 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Mietałłurg Nowokuźnieck 3-0 (4:0, 3:2k, 3:2)
 Ak Bars Kazań - MWD Obwód moskiewski 3-1 (9:3, 4:3k, 2:3, 4:3k)
 Łokomotiw Jarosław - Sibir Nowosybirsk 3-1 (3:2, 5:1, 1:3, 4:2)
 Awangard Omsk - SKA Sankt Petersburg 3-0 (3:0, 5:1, 3:1)
 CSKA Moskwa - Siewerstal Czerepowiec 3-1 (0:5, 6:1, 1:0, 2:1)
 Chimik Obwód moskiewski - Nieftiechimik Niżniekamsk 3-2 (1:3, 4:2, 2:0, 2:3, 2:1)
 Saławat Jułajew Ufa - Spartak Moskwa 3-0 (3:2k, 2:1, 5:4)
 Dinamo Moskwa - Łada Togliatti 1-3 (0:3, 3:4k, 2:0, 2:3k)

Ćwierćfinały 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Łada Togliatti 3-1 (1:2, 7:0, 4:3, 2:1)
 Ak Bars Kazań - Saławat Jułajew Ufa 3-0 (4:2, 3:1, 3:1)
 Łokomotiw Jarosław - Chimik Obwód moskiewski 3-1 (4:2, 3:2d, 1:5, 3:2d)
 Awangard Omsk - CSKA Moskwa 3-0 (3:0, 6:1, 3:2)

Półfinały 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Awangard Omsk 1-3 (1:2d, 4:3, 2:3d, 2:3d)
 Ak Bars Kazań - Łokomotiw Jarosław 3-0 (5:1, 4:1, 5:2)

Finał 
 Ak Bars Kazań - Awangard Omsk 3-0 (6:1, 2:0, 3:1)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2005 w hokeju na lodzie
2006 w hokeju na lodzie
2005 w Rosji
2006 w Rosji